Qiantang Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiantang Jiangkou, flodmynning, Zhejiang, 
 Qiantang Jiang (vattendrag i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar